Michael Organ (1953) – musicista statunitense
 Michael Organ (1956) – politico australiano